Ціолковський Костянтин Едуардович (1851—1935) — радянський вчений-теоретик польського походження, є одним із засновників ракетобудування та сучасної космонавтики, педагог, письменник.
 Ціолковський Станіслав Фомич (1788—1842) — російський генерал-майор.
 Ціолковський Теодор (* 1932) — американський філолог-германіст, фахівець з порівняльного літературознавства.

 Ціолковський — місто, що утворює закрите адміністративно-територіальне утворення Селище Углегорськ в Амурській області.
 Ціолковський — кратер на зворотному боці Місяця.

Див. також 
 Зірка КЕЦ